Schloss Ingelfingen steht für folgende Gebäude in der Stadt Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg:

 Altes Schloss Ingelfingen
 Neues Schloss Ingelfingen